Jméno Nimrodel má několik nositelů:
 Nimrodel (žena) – přítelkyně Amrotha ve Středozemi.
 Nimrodel (řeka) – řeka ve Středozemi, vlévající se do Stříberky.

Středozem